Толково-комбинаторный словарь — словарь особого типа, один из основных компонентов модели языка в теории «Смысл ⇔ Текст».

Отдельные фрагменты толково-комбинаторного словаря русского языка были созданы группой лингвистов под руководством И. А. Мельчука в 1960—1970-е гг., и опубликованы в 1984 г. в Вене. По словам И. А. Мельчука участие Ю. Д. Апресяна в работе было особенно ценным. 

Толково-комбинаторный словарь (ТКС) является словарем активного типа. 

Он характеризуется следующими пятью особенностями:

 он является активным;
 он является универсальным;
 он включает энциклопедическую информацию;
 он преследует теоретические цели;
 он предполагает максимальную эксплицитность и систематичность предлагаемой информации.

В 1980-е годы, также под руководством И. А. Мельчука, была начата работа над Толково-комбинаторным словарём французского языка. Четыре тома «Dictionnaire explicatif et combinatoire du français contemporain» вышли, соответственно в 1984, 1988, 1992, 1999 годах. За более чем двадцать лет работы было описано 510 слов французского языка.

Строение 
Словарная статья в толково-комбинаторном словаре состоит из 10 зон:
 морфологические сведения;
 стилистическая помета;
 толкование (часто с использованием переменных, индексирующих связанные понятия, например: скорость = ‘величина I, характеризующая перемещение P тела или волны X расстоянием Y, на которое X перемещается в единицу времени, или значение этой величины I’);
 модель управления;
 ограничения к модели управления;
 иллюстрации (языковые примеры) к модели управления и ограничениям;
 лексические функции;
 иллюстрации к лексическим функциям;
 энциклопедическая информация, необходимая для правильного использования заглавной лексемы;
 идиомы.
Число словарных статей для идиом оказывается меньше, чем в традиционных словарях, за счёт того, что большая часть из них описывает основные лексические функции, используемые в ТКС в том порядке, в котором они даются в словарной статье.

Лексические функции

Литература 
 
 

Словари
Теория «Смысл ↔ Текст»
Лексикография
Семантика
Синтаксис